«Ру́сская и сове́тская жи́вопись» — многолетняя тематическая серия почтовых марок СССР с изображениями картин русских и советских художников, которая выпускалась в 1971—1987 годах (с 14 октября 1971 года по 20 октября 1987 года). Это самая большая серия почтовых марок СССР.

Полные описания почтовых марок этой многолетней серии можно посмотреть здесь:
  43. Русская живопись XVIII-начала XX века. 100-летие Товарищества передвижных художественных выставок. Начало серии и далее по годам.

По каталогам. Самыми скрупулёзными оказались каталог Соловьёва (ЦФА) и годовые выпуски каталога СССР, только они совместно объединили 16 выпусков в одну многолетнюю достаточно определённую каталожную серию из 85 номиналов. Эта каталожная серия выходила в 1971—1978 годах (с 14 октября 1971 года по 11 июня 1986 года).

По статье. Определена вычисленная серия из 111 марок и блоков, которые показаны в таблице. К каталожной серии добавлены 26 марок и блоков, не входящие в каталогах ни в какие многолетние серии. В таблице каталожные номера этих 26 номиналов помечены знаком плюс +.

Остальные каталоги разбили каталожную серию из 85 марок и блоков на подсерии:
 русский каталог «Стандарт-Коллекция» (SC) — на 16 подсерий;
 американский каталог Скотт (Scott) — на 11 подсерий;
 немецкий каталог Михель (Michel) —  на 15 подсерий
 английский каталог Стэнли Гиббонс (SG) — на 15 подсерий;
 французский каталог Ивер и Телье (Yvert) — на 17 подсерий.

Эта многолетняя серия является перманентной:
 в филателистическом справочнике перманентной считается серия Бельгии из 60 номиналов;
 здесь 111 марок и блоков;
 длительность серии 17 лет.

Отношение размера серии к ее длительности: 6,5. Первый номер серии ЦФА 4053, дата выпуска марки с первым номером 1971-10-14.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коммеморативные марки СССР
Живопись
Картины
Изобразительное искусство
Изобразительное искусство в филателии